Boku steht für:

 Bōku, ein Brettspiel
 Boku (Papua-Neuguinea), Ort auf der Insel Bougainville

BOKU steht als Abkürzung für:
 Universität für Bodenkultur Wien

Siehe auch:
 Boku no Pico, japanische Hentai-Serie

Abkürzung